A Scream in the Night, film muet américain réalisé par Leander de Cordova et Burton L. King, sorti en 1919 ;
 A Scream in the Night, film américain réalisé par Fred C. Newmeyer, sorti en 1935 ;